Шамиль Магомедов:
 Магомедов, Шамиль (род. 1988) — российский волейболист.
 
 Магомедов, Шамиль Алиевич (1976—2001) — российский кикбоксер.
 Магомедов, Шамиль Запирович (род. 2003) — российский тхэквондист.
 
 Магомедов, Шамиль Магомедрасулович (род. 1989) — российский боец смешанных единоборств.
 Магомедов, Шамиль Хасратович (род. 1986) — российский спортивный врач и тренер по вольной борьбе.
 Магомедов, Шамиль Шарапутдинович (род. 1977) — российский мастер восточных единоборств и силовых упражнений.